Idiocercus är ett släkte av svampar. Idiocercus ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Idiocercus